Alberto Pollio – generale italiano
 Claudio Pollio – ex lottatore italiano
 Gaetano Pollio – missionario e arcivescovo italiano
 Giuseppe Pollio – architetto italiano
 Pollio – cognomen latino di diversi personaggi:
 Gaio Asinio Pollione
 Marco Vitruvio Pollione (latino Marcus Vitruvius Pollio; c. 80/70 a.C. architetto
 Publio Vedio Pollione
 Mariasole Pollio – attrice, conduttrice televisiva e modella italiana